Křenová může být:
 Křenová (ulice) – ulice v Brně
 Křenová (brněnské katastrální území) – bývalé brněnské předměstí a katastrální území
 Viadukt Křenová – železniční most v Brně